Coppa CEV 2012-2013 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa CEV 2012-2013 – torneo di pallavolo maschile